Clóvis Bento da Cruz (General Carneiro, 25 de junho de 1970) é um ex-jogador de futebol brasileiro que atuou como atacante.

Carreira 
Nascido em Barra do Garças, Clóvis era um jovem candidato do América (SP), de onde se tornou jogador profissional de futebol, jogando pelo clube no segundo nível do Campeonato Paulista. Depois de se mudar para Guarani, ele marcou 13 gols no Campeonato Brasileiro Série A de 1993.

Em 1994, ingressou no Benfica, estreando em 20 de agosto de 1994 em uma vitória em casa contra o SC Beira-Mar, marcando o segundo gol. Três dias depois, ele jogou a primeira parte da Supertaça Cândido de Oliveira, mas logo foi afastado pelo técnico Artur Jorge, que alegou que precisava de tempo para se adaptar a Portugal, com Clóvis pedindo para ser emprestado a outro clube. Ele se juntou brevemente à Vitória de Setúbal na segunda metade de 1994–95.

Clóvis voltou ao Brasil em 1995, para jogar no Vasco da Gama, onde se reuniria com o ex-companheiro de equipe Paulão e o futuro atacante do Benfica, Valdir. Ele foi o artilheiro do clube na edição de 1995 do Campeonato Carioca e o terceiro no geral. Em 6 de outubro de 1995, ele foi emprestado ao Corinthians.

Após um ano de sucesso no Vasco, Clóvis tornou-se um viajante constante, passando por 15 clubes diferentes em dez anos, aposentando-se em 2005 aos 35 anos devido a problemas cardíacos.

Futebolistas da Associação Atlética Caldense
Futebolistas do América Futebol Clube (Rio Grande do Norte)
Futebolistas do Mirassol Futebol Clube
Futebolistas do Mogi Mirim Esporte Clube
Futebolistas da Associação Atlética Francana
Futebolistas do Barcelona Sporting Club
Futebolistas do Club Deportivo Palestino
Futebolistas do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Futebolistas do Club Athletico Paranaense
Futebolistas do Santos Futebol Clube
Futebolistas do Sport Club Corinthians Paulista
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama
Futebolistas do América Futebol Clube (São José do Rio Preto)
Futebolistas do Vitória Futebol Clube (Setúbal)
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas brasileiros expatriados
Futebolistas de Mato Grosso
Pessoas vivas
Nascidos em 1970
Naturais de General Carneiro